Eine Karl-Borromäus-Kirche bzw. eine Karl-Borromäus-Kapelle ist eine römisch-katholische Kirche bzw. Kapelle mit dem Patrozinium des im Jahr 1619 heiliggesprochenen Karl Borromäus. Sein Gedenktag ist der 4. November.

Die Kirchen und Kapellen sind in der Barockzeit und späteren Epochen erbaut worden und vor allem in den Regionen der Gegenreformation verbreitet.

 … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken
 ♁ … Sanktuarien, wichtige Wallfahrtskirchen

Liste

Australien 
 Charles Borromeo Roman Catholic Church, Sydney

Belgien 
 Sint-Carolus Borromeuskerk, Antwerpen

Deutschland 
 St. Karl Borromäus (Berlin), Berlin-Grunewald
 St. Karl Borromäus, Bühl (Baden)
 St. Carolus (Diersburg)
 St. Karl Borromäus Fischbach-Oberraden
 Konviktskirche, Freiburg im Breisgau
 St. Karl Borromäus (Friedrichroda)
 St. Karl Borromäus (Köln) Köln-Sülz
 St. Karl Borromäus (München), München-Fürstenried
 St. Karl Borromäus, Merxheim (Nahe)
 St. Karl Borromäus (Nürnberg), Nürnberg-Mögeldorf
 St. Karl Borromäus, Oelsnitz im Vogtland
 St. Karl Borromäus in Rosenberg (Baden)
 Schmitten (Hochtaunus)#Kirche St. Karl Borromäus
 St.-Karl-Borromäus-Kirche, Stadtlohn
 Friedhofskapelle Karl Borromäus, Tauberbischofsheim-Impfingen, Baden-Württemberg

Frankreich 
 St-Charles (Marseille)
 Kathedrale von Saint-Étienne

Italien 
Orte A–Z
 Chiesa San Carlino, Brescia
 Chiesa di San Carlo, Busto Arsizio
 Basilica San Carlo Borromeo al Corso, Milano
 Chiesa Santi Giovanni e Carlo, Milano
 Chiesa di San Carlo, Modena
 Chiesa San Carlo al Corso, Noto
 Chiesa di San Carlo, Ossimo
 San Carlo Borromeo dei Milanesi, Palermo
 Chiesa San Carlo Borromeo, Pognano
 Chiesa Carlo Borromeo, Rende (CS)
 Santi Ambrogio e Carlo, Rom (Basilika, Titelkirche)
 San Carlo ai Catinari, Rom
 San Carlo alle Quattro Fontane, Rom
 Chiesa San Carlo, Rovera, Comune di Malnate
 San Carlo Borromeo (San Marzano di San Giuseppe)
 Chiesa San Carlo ai morti, Treviglio
 Chiesa Sconsacrata, Valnegra, Bergamo

Österreich 
Bundesländer, dann Ortschaften A–Z
 St. Karl Borromäus (Karlstift), Niederösterreich
 Karl-Borromäus-Kapelle der Franziskanerkirche Salzburg
 Sacellum (Salzburg)
 Karl-Borromäus-Kapelle des sog. Alten Borromäums in Salzburg (von 1848 bis 1972 bestehend)
 Karl-Borromäus-Kapelle (Hochfinstermünz), Gemeinde Nauders, Tirol
 Karlskirche, an der Inntalautobahn in Volders, Tirol
 Pfarrkirche hl. Karl Borromäus in Hohenems, Vorarlberg
 Karl-Borromäus-Kapelle (Markt) in Hohenems, Vorarlberg
 Karlskirche, Wien-Wieden (IV.)
 Versorgungsheimkirche Hl. Karl Borromäus (Geriatriezentrum Am Wienerwald, Lainz), Wien-Hietzing (XIII.)
 Friedhofskirche zum heiligen Karl Borromäus am Wiener Zentralfriedhof, Wien-Simmering (XI.)
 ♁ Pfarrkirche Großjedlersdorf, Wallfahrtskirche Klein-Maria-Taferl, Wien-Floridsdorf (XXI.)

Peru 
  Kathedrale von Puno

Polen 
 Kościół św. Karola Boromeusza na Wrocław (Breslau)
 Kościół pw. św. Karola Boromeusza i klasztor palotynów na Karczówce w Kielcach (Pallotinerkloster Kielce)
 Karlskirche (Warschau-Wola)
 Karlskirche (Warschau-Powązki)

Schweiz 
 Chiesa San Carlo di Negrentino, Acquarossa TI
 Pfarrkirche San Carlo Borromeo in Biasca
 Pfarrkirche San Carlo Borromeo (Brusio)
 Kapelle St. Karl Borromäus in Flüeli-Ranft
 Kapelle St. Karl Borromäus (Hünenberg) in Hünenberg
 St. Karl (Luzern), römisch-katholische Pfarrkirche in der Stadt Luzern
 Kapelle St. Karl Borromeo, Uors GR

Tschechien 
 Karl-Borromäus-Kirche, Prag, seit 1945 Kirche St. Cyrill und Method (Prag)
 Kirche des heiligen Karl Borromäus (Varnsdorf)

Vereinigtes Königreich 
 St Charles Borromeo (Hull), East Riding, Yorkshire

Vereinigte Staaten 
Bundesstaaten, dann Orte A–Z
 San Carlos Borromeo de Monterey, Cathedral of San Carlos Borromeo (Bistum Monterey in California)
 Mission San Carlos Borromeo de Carmelo, Basilica minor, Carmel-by-the-Sea, Monterey County, Kaslifornien
 St. Charles Borromeo Church (North Hollywood), California
 St. Charles Borromeo Church (Waltham, Massachusetts)
 St. Charles Borromeo Roman Catholic Church (Detroit), Michigan
 St. Charles Borromeo Church Complex, Woonsocket, Rhode Island

Weblinks

Einzelnachweise 

Karl Borromaus